Saint-Arnoult puede referirse a: 

 Saint-Arnoult,  comuna de Calvados (Francia).
 Saint-Arnoult,  comuna de Loir y Cher (Francia).
 Saint-Arnoult, comuna de Oise (Francia).
 Saint-Arnoult,  comuna de Sena Marítimo (Francia).